Лу́кас Пецци́ни Ле́йва (; род. 9 января 1987, Дорадус, Мату-Гросу-ду-Сул) — бразильский футболист, полузащитник бразильского клуба «Гремио». В Бразилии на его футболке обычно указывали имя Лукас, но в предсезонном матче «Ливерпуля» против «Порстмута» он вышел под именем Лейва. Кроме бразильского паспорта у Лукаса есть также итальянский. Его дядей является известный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бразилии 1970-х годов Лейвинья.

Карьера

Клубная 
Лукас начал свою карьеру в «Гремио», которому уже в первый свой сезон помог добиться права выступать в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. В следующий год его клуб выиграл Лигу Гаушу и занял третье место в чемпионате Бразилии, а сам Лукас получил почётную награду от журнала Placar, которой до него удостаивались такие игроки, как Зико, Фалькао, Карека, Ромарио, Кака и Тевес, — его признали Лучшим игроком года в Бразилии. В октябре 2006 года он был впервые вызван на матчи первой сборной Бразилии.

«Ливерпуль» 
Его выступления в 2006 году привлекли внимание многих известных европейских клубов, в частности «Палермо», «Интера», «Ювентуса», «Атлетико Мадрид» и «Барселоны». 13 мая 2007 года «Ливерпуль» сообщил о том, что Лукас присоединится к мерсисайдскому клубу перед сезоном 2007/08 года. Между этими двумя датами Лукас успел принять в составе «Гремио» участие в финале Кубка Либертадорес, в котором его команда уступила аргентинской «Боке Хуниорс».

26 июля 2007 года Лукас был официально представлен в качестве игрока «Ливерпуля» и на следующий день дебютировал в новой команде в финальном матче товарищеского турнира в Гонконге, в котором Красные уступили «Портсмуту». В свой первый сезон в «Ливерпуле» Лукас сумел провести 18 матчей в Премьер-лиге, чему поспособствовал уход другого центрального полузащитника Момо Сиссоко.

3 мая 2009 года Лукас забил свой первый гол в Премьер-лиге в ворота «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль» выиграл 3:0.

8 апреля 2010 года Лукас забил свой второй гол за «Ливерпуль» в еврокубках, забив в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА в ворота «Бенфики».

В предсезонных играх перед сезоном 2010/11 Лукас стал капитаном молодой команды против «Грассхопперса». 16 сентября 2010 года Лукас забил свой шестой гол за «Ливерпуль» вскоре после замены Райана Бабеля в первом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Стяуа Бухарест». 13 ноября 2010 года Лукас был удалён во второй раз за свою карьеру в «Ливерпуле» после того, как ему показали вторую желтую карточку в компенсированное время в матче, где «Ливерпуль» проиграл «Сток Сити» 0:2. 30 марта 2011 года Лукас подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». В сезоне 2010/11 Лукас был признан лучшим игроком команды.

1 декабря 2011 года Лукас получил травму передней крестообразной связки после столкновения с Хуаном Мата во втором матче с «Челси» в четвертьфинале Кубка Футбольной лиги. 10 апреля 2013 года Лукас подписал с клубом новое долгосрочное соглашение.

8 ноября 2015 года Лукас был капитаном команды в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». 26 января 2016 года Лукас провел свой 300-й матч за «Ливерпуль» против «Сток Сити» в полуфинале Кубка Футбольной лиги на «Энфилде». 28 февраля 2016 года Лукас сыграл в финале Кубка Футбольной лиги против «Манчестер Сити». Он был одним из трёх футболистов «Ливерпуля», которые не смогли забить с одиннадцати метров, когда команда проиграла со счетом 1:3 в серии пенальти. 18 января 2017 года Лукас забил свой первый гол за клуб за шесть лет в переигровке третьего раунда Кубка Англии против «Плимута».

В составе «красных» бразильский хавбек провёл почти 350 матчей. Конец сезона ознаменовал завершение десятого года Лукаса в составе «Ливерпуля». Во время празднования Лукас устроил званый обед в его честь и получил особую награду, врученную ему легендой клуба Кенни Далглишем на церемонии награждения после окончания сезона в «Ливерпуле».

«Лацио» 

18 июля 2017 года перешёл в итальянский «Лацио» за 5 млн фунтов. 13 августа 2017 года Лукас дебютировал за римский клуб в Суперкубка Италии против «Ювентуса». Первый гол за клуб Лукас забил в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Зюльте-Варегем». 15 марта 2018 года Лукас забил гол в выездной игре Лиги Европы УЕФА в ворота «Динамо Киев», обеспечив победу своей команде и выход в четвертьфинал турнира.

В первом сезоне за «Лацио» Лукас отыграл 50 матчей и смог забить 4 гола.

Международная 
В октябре 2006 года он провёл два товарищеских матча в составе первой сборной Бразилии (Лукас оказался самым молодым игроком сборной в этих матчах и одним из лишь двух футболистов, которые не были легионерами). Однако эти матчи не были признаны FIFA официальными, а потому до августа 2007 считалось, что за первую сборную он не играл.

Лукас был капитаном сборной Бразилии для игроков младше 20 лет и привёл её к победе в Чемпионате Южной Америки в своей возрастной категории в 2007 году. Ожидалось, что будет её капитаном и на Чемпионате мира среди игроков младше 20 лет, но из-за травмы он не смог принять в нём участие.

22 августа состоялся официальный дебют Лукаса Лейвы в первой сборной Бразилии — он вышел на замену в матче с Алжиром. В составе олимпийской команды Лукас принял участие в Олимпийских играх в Пекине. Бразилия дошла до полуфинала. где с разгромным счётом уступила своим принципиальным соперникам из Аргентины. Лукас в конце этого матча получил красную карточку и был удалён за фол на своём партнёре по «Ливерпулю» Хавьере Маскерано. В матче за третье место бразильцы оказались сильнее бельгийцев и завоевали бронзовые медали.

Достижения

Командные 
  «Гремио»
 Чемпион Бразильской Серии «Б»: 2005
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2006, 2007
 Финалист Кубка Либертадорес: 2007

  «Ливерпуль»
 Кубок Английской лиги: 2011/12

  «Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19
 Суперкубок Италии (2): 2017, 2019

  Бразилия
 Победитель Чемпионата Южной Америки для игроков младше 20 лет: 2007
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008

Личные 
 Игрок года в Бразилии: 2006

Личная жизнь 
 В июле 2009 года Лукас женился на своей избраннице — Ариане, в соборе Святой Терезы в Порту-Алегри. На торжество собралось около 400 гостей. Среди приглашенных были такие футболисты, как Диего Кавальери, Фабио Аурелио и Алешандре Пато.
 19 марта 2011 года в одном из Ливерпульских госпиталей Ариана родила Лукасу сына. Ребёнка назвали Педро. В связи с этим, когда в очередном матче Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» обыграл на выезде «Сандерленд» со счётом 2:0, партнёры Лукаса по команде, Дирк Кёйт и Луис Суарес, отмечая свои голы раскачивали вымышленного ребёнка, давая понять, что тепло поздравляют новоиспечённого отца.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль и статистика игрока на LFChistory.net
 Профиль игрока на LiverpoolFC.ru
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Лацио»